Comissió de les Nacions Unides sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona (del seu nom en anglès Commission on the Status of Women), comissió de les Nacions Unides per al progrés de la igualtat de gènere
 Catalogue Service for the Web, catàleg de l'Open Geospatial Consortium sobre recursos a internet
 Critical Social Work, revista acadèmica especialitzada en temes de justícia social
 Centre d'Art Contemporani (del seu nom en polonès Centrum Sztuki Współczesnej), museu especialitzat en art contemporani
 Armament pesant (del seu nom en anglès Crew-Served Weapon), armament que necessita mes d'un soldat per al seu funcionament òptim
 Síndrome de la pèrdua de sal cerebral (del seu nom en anglès Cerebral Salt-Wasting), nivell baix de sodi associat a la presència d'un tumor cerebral